

Ontdekkingsreiziger
 John Charles Frémont, Amerikaans ontdekker, politicus en militair

Vernoemd naar hem
 Fremont (Californië)
 Fremont (BART), metrostation aldaar
 Fremont (Indiana)
 Fremont (Iowa)
 Fremont (Michigan)
 Fremont (Nebraska)
 Fremont (North Carolina)
 Fremont (Ohio)
 Fremont (Wisconsin)
 Fremont (rivier)
 Fremont (volk) (in eerste instantie naar bovengenoemde rivier genoemd)

Zie ook:
 Fremont County, doorverwijspagina